Cet article présente le bilan saison par saison de l'Union sportive Orléans Loiret football depuis 1976.

Résumé

Montée en D2 puis liquidation (1976-1992)

Remontée jusqu'en Ligue 2 (depuis 1992)

Notes et références 

Orléans
Saisons